1373 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1373 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области, Кольский район.
 1373 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 514120.